Covington může být:

místopis
 Covington (Georgie) – město v Georgii
 Covington (Indiana) – město v Indianě
 Covington (Kentucky) – město v Kentucky
 Covington (Louisiana) – město v Louisianě
 Covington (Michigan) – vesnice v Michiganu
 Covington (New York) – město v New Yorku
 Covington (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Covington (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Covington (Tennessee) – město v Tennessee
 Covington (Texas) – město v Texasu
 Covington (Virginie) – město ve Virginii
 Covington (Washington) – město ve Washingtonu
 Covington County – název dvou okresů v USA

příjmení
 Joey Covington (1945–2013) – americký bubeník
 Julie Covingtonová (* 1947) – britská zpěvačka a herečka
 Warren Covington (1921–1999) – americký jazzový pozounista

Anglická příjmení